Pyszki ist ein polnischer Ortsname:
 Pyszki (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Nordenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Pyszki (Polanów), Siedlung im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Elsenthal, Kreis Schlawe, Pommern